Triorla är ett släkte av tvåvingar. Triorla ingår i familjen rovflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rovflugor
Triorla